Басаєв — прізвище. Відомі носії:
 Басаєв Олександр Умарович (Басати) (нар. 1959, Алагір, Північно-Осетинська АРСР, СРСР) — радянський і український організатор кіновиробництва, кінопродюсер, кінорежисер, актор (Одеська кіностудія) .
 Шаміль Басаєв (1965—2008) — чеченський військовик.

Примітки 

Прізвища